

Cinema 
 Ghost Town – film del 1936 diretto da Harry L. Fraser
 Il grido di guerra di Nuvola Rossa (Ghost Town) – film del 1956 diretto da Allen H. Miner
 Ghost Town – film del 1988 diretto da Richard Governor e Mac Ahlberg
 Ghost Town: The Movie – film del 2007 diretto da Jeff Kennedy e Dean Teaster
 Ghost Town – film del 2008 diretto da David Koepp
 Ghost Town - La città fantasma – film del 2009 diretto da Todor Chapkanov

Televisione 
 Ghost Town – programma televisivo del 2017 condotto da Sandro Giordano

Musica 
 Ghost Town – gruppo musicale statunitense
 Ghost Town – album del 1982 dei Poco
 Ghost Town – album del 1999 di Bill Frisell
 Ghost Town – singolo del 1981 dei The Specials
 Ghost Town – singolo del 1988 dei Cheap Trick
 Ghost Town – singolo del 2009 dei Shiny Toy Guns
 Ghost Town – singolo del 2011 degli Egypt Central
 Ghost Town – singolo del 2015 di Adam Lambert
 Ghosttown – singolo del 2015 di Madonna
 Ghost Town - brano del 2018 di Kanye West
 Ghost Town – singolo del 2021 di Benson Boone